Hierba de la virgen puede referirse a:
 el nombre común de la planta Loeselia mexicana; o
 el nombre común de la planta Micromeria graeca.